Das Herreneinzel der French Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Das Finale bestritten wie im Vorjahr Roger Federer und Rafael Nadal. Wieder siegte Nadal in vier Sätzen und verteidigte somit seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den French Open (nach 2005 und 2006) und auch sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2007